Мкртич Карапетович Вардоянц (, , ) — грузинский политик, Член Учредительного собрания Грузии (1919—1921).

Биография 

Родился в армянской семье.

В 1892 году окончил 3 класса Тифлисского профессионального училища по специальности слесарь.
Работал автомехаником в главных мастерских Закавказской железной дороги.

С 1898 года — член Российской социал-демократической рабочей партии. С 1902 года жил и работал в Баку. С 1905 года примыкал к фракции «меньшевиков». В 1905 году за участие в революционных выступлениях в Баку был арестован и приговорён к тюремному заключению, в 1906—1907 годах жил в Санкт-Петербурге, и 1910—1911 — в Баку. Третий раз был арестован 30 сентября 1911 года в Баку; бежал из тюрьмы и жил нелегально в Карсе и Тифлисе (1911—1913).

После Февральской революции был избран в ЦК Российского железнодорожного союза. В 1917 — член Совета депутатов рабочих и солдат в Тифлисе. В декабре 1917 года один из основателей и организаторов Красной гвардии Грузии, позже Народной гвардии; Избран в члены Генерального штаба Народной гвардии; был руководителем ремонтной бригады бронепоезда.

В 1918 году подписал Акт независимости Грузии, избран членом парламента Демократической Республики Грузия. 12 марта 1919 года — членом Учредительного собрания Республики Грузия по списку социал-демократической партии Грузии. Работал в Тифлисском депо.

В 1921 году, после советизации Грузии участвовал в движении сопротивления режиму; Работал на Тифлисской ГЭС.

1 апреля 1922 года за антисоветскую агитацию провёл 6 месяцев в тюрьме. 9 октября 1922 года в группе политзаключённых из 62 человек был выслан в Польшу через Москву. Оттуда, с помощью Ладо Ахметели, представителя Демократической Республики Грузия в Германии, перебрался в Германию. 

Первоначально жил в Берлине. 
В октябре 1923 года уехал в Париж. Был рабочим на фабрике Рено. Умер в Левиле под Парижем. Похоронен 10 декабря на грузинском кладбище в Левиле.

Литература 
ირაკლი ხვადაგიანი. საქართველოს დამფუძნებელი კრება 1919. საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორია. თბილისი, 2016, გვ. 231.

Примечания

Ссылки 
ვარდოიანცი მკრტიჩ კარაპეტის ძე

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა (1918—1921)

Члены Учредительного собрания Грузии
Похороненные на Левильском кладбище